Lilla Hamnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Hamnskär (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Lilla Hamnskär (vid Jurmo, Korpo), Åboland,

Se även
Hamnskär
Stora Hamnskär

Robotskapade Finlandförgreningar